Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Idaho. Voordat Idaho een staat werd had zij de status van territorium.

Territoriale gouverneurs

Gouverneurs van Idaho (1890–heden)

Gouverneurs
Idaho